Orlopp ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Orlopp (* 1970), deutsche Betriebswirtin und Vorstand der Commerzbank
 Detlef Orlopp (* 1937), deutscher Fotograf
 Friedrich Orlopp (1824–1906), deutscher Konditor und Politiker
 Josef Orlopp (1888–1960), FDGB-Funktionär und Mitglied des Nationalrates der Nationalen Front

Siehe auch:
 Orlop